Эссенция ( — сущность) имеет разные значения

 сущность (философия) — см. Квинтэссенция
 Эссенция (вещество) — в пищевой промышленности и фармацевтике вытяжка и/или концентрированный раствор, при употреблении разбавляемый водой (яблочно-уксусная эссенция); в парфюмерии — вид духов (эссенция-концентрат (дистиллят) летучих эфирных масел) из плодов, цветов или листьев, настоянных на спирту (см. Абсолют (парфюмерия))

Примечания